Ламин Сенгор (, , Жоаль-Фадиут, Сенегал — , Фрежюс, Франция) — сенегальский и французский общественный и политический деятель, антиколониалист из народности серер.

Биография 

В рядах сенегальских стрелков принимал участие в Первой мировой войне. Один из участников волнений во Фрежюсе. После войны остался во Франции, вступил во Французскую коммунистическую партию и активно участвовал в политической жизни страны, выступая за независимость Сенегала. В результате чего власти наложили запрет на его возвращение на родину. Был кандидатом на местных выборах в Париже в 1924 году. Незадолго до смерти в 1927 году был приглашён на учредительный конгресс Антиимпериалистической лиги в Брюсселе, организованный Коминтерном.

Работы 
 La violation d'un pays, et autres écrits anticolonialistes (présentation de David Murphy). L'Harmattan, Paris, 2012

Литература 
 Amadou Lamine Sarr. Lamine Senghor (1889—1927). Das Andere des senegalesischen Nationalismus. Wien, 2011. ISBN 9783205785637
 Olivier Sagna. Lamine Senghor (1889—1927). Paris, Université de Paris VII, 1981

Примечания 

Революционеры Франции
Революционеры Сенегала
Коммунисты Франции
Коммунисты Сенегала